Apis (egipatska mitologija),  Egipatski bog
Apis (grčka mitologija), prorok iz Grčke mitologije
Apis (rod), rod pčela
Apis (grad), grad u Egiptu
Yamu, grad u Egiptu prijašnjeg naziva Apis
Apis (zviježđe), zastarjelo zviježđe
 Apis, nadimak Dragutina Dimitrijevića, generalštabnog pukovnika vojske Kraljevine Srbije